Гаретовский — фамилия. Известные носители:

 Гаретовский, Василий Иванович (1828—1883) — протоиерей Русской православной церкви, ректор Рязанской духовной семинарии.
 Гаретовский, Иван Алексеевич (ок. 1780—1860) — русский педагог.
 Гаретовский, Николай Викторович (род. 1926) — советский государственный деятель, председатель Правления Госбанка СССР.